1 miejscowość w Polsce: 
 Słocina – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów 

1 część miasta:
 Słocina – część Rzeszowa

1 osiedle:
 Słocina – osiedle w Rzeszowie